

Geografia
 Obuchov – città dell'Ucraina

Persone
 Vladimir Borisovič Obuchov – calciatore russo

Pagine correlate
 Obuchovo